Peng puede referirse a:

 Peng (apellido) (彭), un nombre chino
 Peng (estado) (大彭), un estado durante finales de la Dinastía Shang
 Peng (mitología) (鵬), una criatura china legendaria
 Peng!, álbum de 1992 de Stereolab
 PENG!, un cómic de 2005
 P.Eng., generalmente abreviatura en Canadá para el señalamiento regulado Ingeniero Profesional
 Peng Collective, un grupo de activista del arte que combina periodismo de investigación, campañas y teatro
 PenG, un antibiótico

Véase también 
 Penge, Londres